Osterkirche ist der Name folgender Kirchengebäude:
 Osterkirche (Berlin), erbaut von 1910 bis 1911 von Dinklage, Paulus & Lilloe im Berlin Stadtteil Wedding
 Osterkirche (Bramfeld), erbaut von 1913 bis 1914 im Hamburger Stadtteil Bramfeld
 Osterkirche (Eilbek), erbaut von 1863 bis 1864 im Hamburger Stadtteil Eilbek
 Osterkirche (Hamburg-Ottensen), 1930/31
 Osterkirche (Frankfurt), geweiht 1959 im Stadtteil Sachsenhausen von Frankfurt am Main
 Osterkirche (Kiel), erbaut von 1964 bis 1966
 Osterkirche (Schwarza), Thüringen
Weitere:
Osterkircherl in Niederösterreich
 Osterkapelle (Linderte)

Siehe auch 
 St.-Thomas-Kirche (Wolfenbüttel), wird als Osterkirche bezeichnet
 Oosterkerk
 Katholische Pfarrkirche Oberwart, wird als Osterkirche bezeichnet

Liste (Kirchengebäude nach Name)